Eydoux ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Eydoux (* 1940), französischer Autor und Übersetzer
 Denis Eydoux (1876–1969), französischer Ingenieur und Direktor an der École Polytechnique
 Joseph Fortuné Théodore Eydoux (1802–1841), französischer Naturforscher
 Joseph-Paul Eydoux (1852–1918), französischer General